Mitad del Mundo puede referirse a uno de estos lugares:

 La Ciudad Mitad del Mundo, ubicado al norte de Quito.
 El sitio arqueológico de Catequilla; observatorio prehispánico en la zona del valle de Pomasqui.
 El Reloj Solar Quitsato, hallado exactamente en la línea ecuatorial, cerca de Cayambe.